Sokk ist der Familienname folgender Personen:

 Tanel Sokk (* 1985), estnischer Basketballspieler
 Tiit Sokk (* 1964), sowjetisch-estnischer Basketballspieler und -trainer
 Sten-Timmu Sokk (* 1989), estnischer Basketballspieler